Адольф Дымша, также «Додек» (, наст. фамилия Багиньский; 7 апреля 1900 года, Варшава — 20 августа 1975 года, Гура-Кальвария, Польша) — польский актёр театра, кино и кабаре.

Родился в семье железнодорожника. После окончания торговой школы он работал в канцелярии нотариуса. С 1918 г. начал выступать на сцене. Похоронен на варшавском кладбище Воинское Повонзки.

Избранная фильмография 
  — Любовь сквозь огонь и кровь / Miłość przez ogień i krew
  — Красный паяц / Czerwony błazen
  — Полицмейстер Тагеев / Policmajster Tagiejew
  — Штабс-капитан Губанев / Sztabskapitan Gubaniew
  — Корыстная любовь / Niebezpieczny romans
  — Ветер с моря / Wiatr od morza
  — Мораль пани Дульской / Moralność Pani Dulskiej
  — Янко-музыкант / Janko Muzykant
  — Уланы, уланы… / Ułani, ułani, chłopcy malowani
  — Стометровка любви / Sto metrów miłości
  — Ромео и Юлечка / Romeo i Julcia
  — Прокурор Алиция Горн / Prokurator Alicja Horn
  — Двенадцать стульев / Dvanáct křesel / Dwanaście krzeseł
  — Каждому можно любить / Każdemu wolno kochać
  — Парад резервистов / Parada rezerwistów
  — Азбука любви / ABC miłości
  — Вацусь / Wacuś
  — Антек-полицмейстер / Antek Policmajster
  — Додек на фронте / Dodek na froncie
  — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek
  — 30 каратов счастья / 30 karatów szczęścia
  — Недотёпа / Niedorajda
  — Павел и Гавел / Paweł i Gaweł
  — Роберт и Бертран / Robert i Bertrand
  — Спортсмен поневоле / Sportowiec mimo woli
  — Моё сокровище / Skarb
  — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia
  — Ирена, домой! / Irena do domu!
  — Необыкновенная карьера / Nikodem Dyzma
  — Кафе «Минога» / Cafe pod Minogą
  — Мой старина / Mój stary
  — Арена
  — Соль чёрной земли / Sól ziemi czarnej
  — Пан Додек / Pan Dodek

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте kino-teatr.ru
 Актёр на сайте istoriya-kino.ru
 Актёр на сайте culture.pl
 Актёр на сайте e-teatr.pl
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Актёр на сайте filmweb.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Лауреаты Государственной премии ПНР
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Артисты, известные под псевдонимами
Актёры немого кино Польши